Дамбах () — многозначный термин.

Топоним 
 Дамбах — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия 
 Дамбах, Отто (1831—1899) — немецкий юрист.

См. также 
 Даммбах